Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1952 года  проводился 4-26 ноября в 19 городах Нидерландов по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли  участие 19 спортсменов из 9 стран. 

Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Пит Розенбург. Впервые представитель Канады (Рауль Дажне), и, вообще, не-европейский игрок, стал призёром чемпионата.

Финал

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1952
Спорт в Нидерландах в 1952 году
1952 год в шашках